Dos Hermanas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Dos Hermanas, Chiapas, Motozintla,

Spanien 

 Dos Hermanas, stad och kommun, Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienartiklar